Yalta peut désigner :
 Yalta, une municipalité de la Crimée ;
 Yalta, chef-lieu de la municipalité ;
 la conférence de Yalta, une réunion des principaux responsables de l'URSS, du Royaume-Uni et des États-Unis en 1945 ;
 Yalta, une municipalité et une ville du raïon de Marioupol, en Ukraine ;
 Yalta, une municipalité et une ville du raïon de Volnovakha, en Ukraine ;
 Échecs Yalta, variante du jeu d'échecs
 Yalta, figure féminine mineure de la Bible, épouse de Rabbi Nachman, fille du chef de la communauté juive de Babylone (Histoire des Juifs en Irak)